Alejo IV de Trebisonda o Alejo IV Gran Comneno (, Alexios IV Megas Komnēnos; 1382-1429), emperador de Trebisonda desde el 5 de marzo de 1417 hasta octubre de 1429. Era hijo del emperador Manuel III y Gulkhan-Eudoxia de Georgia.

Reinado 
Alejo IV había sido asociado en autoridad y su padre le había dado el título de déspota ya en 1395. Sin embargo, los dos riñeron ya que Alejo estaba impaciente por asumir el poder supremo; William Miller comparó esto con «los primeros tres soberanos de la Casa de Hannover» por quienes «el heredero aparente siempre tenía altercados con su padre». Cuando su padre murió en 1417, Alejo IV fue acusado por algunos de haber acelerado su muerte. Alejo IV heredó un conflicto con los genoveses, que derrotaron a la flota trebera y se apoderaron de un monasterio local, que convirtieron en fortaleza. Hacia 1418 había firmado un acuerdo de paz y pagado reparaciones a los genoveses hasta 1422. Una nueva disputa surgió sobre las obligaciones del emperador en 1425 y no se resolvió hasta 1428. Las relaciones con la República de Venecia fueron en general mejores.

Después de la muerte de Tamerlán, la mayor parte de Asia Menor se sumió en el caos. Qara Yusuf, gobernante de los turcomanos Kara Koyunlu u «Oveja Negra», devastó gran parte de Armenia y derrotó al emir de Arsinga y al jefe de los turcomanos Ak Koyunlu u «Oveja Blanca». Alejo IV trató de evitar la hostilidad casando a sus hijas con sus poderosos vecinos musulmanes. Una hija se casó con el hijo de Qara Yusuf, Jahan Shah, en 1420, y Alejo IV acordó pagarle a su yerno la misma cantidad de tributo que antes se le debía a Tamerlán. Otra hija posiblemente estaba casada con Ali, hijo de Kara Yülük Osman, el gobernante de los Ak Koyunlu, aunque el propio Osman probablemente era el novio. La política matrimonial de Alejo IV también se extendió a sus vecinos cristianos, y su hija María de Trebisonda se casó con el emperador bizantino Juan VIII Paleólogo en 1428.

Según George Finlay, Alejo IV dedicó gran parte de su tiempo a la búsqueda del placer y logró relativamente poco, aunque no hay evidencia en fuentes contemporáneas para esta afirmación. Siguiendo la tradición, le otorgó a su hijo mayor, Juan IV, el título cortesano de déspota en 1417. A pesar de esto, las relaciones entre padre e hijo se deterioraron y en 1426 Juan IV asesinó al tesorero de Alejo IV, alegando un romance entre este y la emperatriz Teodora Cantacucena. También intentó matar a sus padres, pero los nobles intervinieron y se lo impidieron, y Juan IV huyó a Georgia.

Cuando la esposa de Alejo IV, Teodora, murió en 1426, estaba tan angustiado que Besarión le escribió nada menos que tres monodias, que ayudan a arrojar algo de luz sobre este período oscuro que, por lo demás, carece de fuentes.

Debido a la deslealtad y usurpación de Juan IV, Alejo IV nombró su hijo menor Alejandro como déspota. Finalmente, Juan IV dejó Georgia y se dirigió a la colonia genovesa en Caffa, donde alistó una galera y su tripulación para ayudarlo a recuperar su posición en Trebisonda. Un día de octubre de 1429, la galera y su tripulación desembarcaron a Juan IV cerca de Trebisonda; Alejo IV marchó para encontrarse con su hijo, solo para ser asesinado durante la noche por nobles que habían sido convencidos por Juan IV. Alejandro huyó de Trebisonda; el viajero veneciano Pedro Tafur lo encontró en Constantinopla alrededor de octubre de ese año, viviendo con su hermana María.

Según una nueva publicación, fue asesinado en 1428.

Tumba 

Según Anthony Bryer, Juan IV sintió remordimiento por la muerte de su padre y una de las tres indicaciones que proporciona Bryer es una tumba independiente que había construido fuera de la catedral Chrysokephalos, a la que trasladó los restos de su padre desde su lugar de entierro dentro de la catedral. En 1916, durante la ocupación rusa de Trebisonda, Fyodor Uspensky excavó la tumba y encontró un esqueleto y después otro. Según Bryer, que sigue el informe de Uspensky, el primer esqueleto se identificó con el de Alejo IV.

Tras la retirada rusa de Trebisonda, este esqueleto fue confiado a Chrysanthos Philippides, entonces metropolitano de Trebisonda; la tumba fuera del Chrysokephalos fue destruida por los turcos. Durante el Intercambio de Poblaciones de 1923, el anticuario caldeo George Kandilaptes recogió la mayor parte de estos huesos y los llevó a Grecia, donde se almacenaron en el Museo Bizantino de Atenas. Luego, en 1980, los restos de Alejo IV Gran Comneno fueron llevados con mucha ceremonia a un lugar de descanso final en Nueva Sumela, cerca de Kastania en Emacia. Bryer comenta que «Alejo IV es probablemente el único esqueleto sobreviviente de un emperador bizantino», solo para corregirse en una nota al pie de página que los restos de santa Teodora, Juan I Tzimisces  y los Ducas del Despotado de Epiro del  también pudieron sobrevivir.

Matrimonio y descendencia 

En 1395, Alejo IV se casó con Teodora Cantacucena. Tendrían al menos cinco hijos:

Juan IV de Trebisonda ( 1403-1459).
María de Trebisonda ( 1404-1439). Se casó con Juan VIII Paleólogo.
Alejandro de Trebisonda. Coemperador con su padre. Se casó con María Gattilusio, hija de Dorino de Lesbos.
David de Trebisonda ( 1408-1463).
Una hija. Se casó con Jahan Shah.

Los genealogistas posteriores le han atribuido otras dos hijas a Alejo IV; sin embargo, ambas también han sido atribuidas a Juan IV por otros genealogistas. Michel Kuršanskis ha argumentado que estos matrimonios nunca sucedieron realmente, y su existencia se basa en una interpretación errónea de una interpolación de Laónico Calcocondilas. Estas hijas son:

 Teodora de Trebisonda, esposa de Ali Bey de los Ak Koyunlu.
 Eudoxia-Valenza de Trebisonda, esposa de Niccolò Crispo, señor de Siros.

Referencias 

Emperadores de Trebisonda
Dinastía de los Grandes Comnenos
Monarcas ortodoxos